Главное управление (генеральная дирекция) внутренней безопасности (ГУВБ) МВД (DGSI) — контрразведка Французской республики, одна из специальных служб Франции. ГУВБ сформировано в составе МВД в 2014 году в результате реорганизации Главного управления внутренней разведки (ГУВР/DCRI) Министерства внутренних дел Франции.

История

Усиление контрразведки МВД (2007 г.) 
Еще в бытность министром внутренних дел Н. Саркози высказывалась инициатива серьезного расширения полномочий органов контрразведки МВД. В должности президента Республики Н. Саркози поручил министру внутренних дел своего кабинета М.Аллио-Мари провести централизацию служб контрразведки и безопасности. В результате принятых политических решений осенью 2007 г. было объявлено о расширении функций Надзорного управления МВД путём передачи в его состав Центрального отдела общей безопасности — органа внутриполитического надзора Главного управления полиции. С передачей политического надзора в состав контрразведки в МВД было сформировано единое подразделение контрразведки и политической безопасности под названием Главного управления внутренней разведки (ГУВР).

Формирование ГУВР МВД (2009 г.) 
Укрупненная структура контразведки сохранило старое руководство Надзорного управления МВД (Б. Скарсени и П. Кальвар), одним из заместителем стал бывший начальник Центрального отдела общей безопасности (ЦО ОБ) полиции Р. Байи. Часть сотрудников ЦО ОБ ГУП были переведены на работу в подразделения объединенного ГУВР, но большая часть полицейского состава предпочли остаться в составе заново сформированного Центрального отдела общественной безопасности (ЦО ОБ) ГУП.

Формирование ГУВБ МВД (2014 г.) 
В 2012 г., после вступления в должность президента Ф. Олланда, в высших политических кругах Франции неоднократно говорилось о необходимости дальнейшего реформирования органов контрразведки МВД. Доклад парламентской комиссии по разведке, представленный в мае 2013 г. Социалистической партией Франции и Союзом за народное движение Франции, содержал критику работы контрразведки, в частности, в связи с неэффективностью её работы по предотвращению террористического акта в г. Тулуза в 2012 г.. В 2013 г. следующий министр внутренних дел М. Вальс объявил об очередной реформе контрразведки МВД, в реальности закончившейся переименованием ГУВР в Главное управление внутренней безопасности (ГУВБ/DGSI) МВД. ГУВБ МВД является основным органом контрразведки и государственной безопасности Французской Республики, имеющим прямое подчинение президенту и правительственным органам Республики.

Задачи 
Задачи ГУВБ МВД идентичны задачам, ранее возлагавшимся на ГУВР МВД:
 предотвращение и пресечение любых форм иностранного вмешательства (контрразведка);
 предотвращение и пресечение террористических актов, посягательств на безопасность государства, целостность территории или непрерывность деятельности французских учреждений;
 наблюдение за радикально настроенными лицами и группами, которые могут прибегнуть к насилию и нанести ущерб национальной безопасности;
 предотвращение и пресечение актов, посягающих на тайну национальной обороны или посягающих на экономический, промышленный или научный потенциал страны;
 предотвращение и пресечение деятельности, связанной с приобретением или производством оружия массового поражения;
 контроль за деятельностью международных преступных организаций, которая может оказывать воздействие на национальную безопасность;
 предупреждение и пресечение преступлений в сфере информационных технологий.

Оперативная структура ГУВБ МВД

Центральные управления 
Оперативные подразделения ГУВБ МВД подчинены коллегии и аппарату начальника ГУВБ, а региональные управления безопасности МВД не подотчетны начальникам региональных управлений МВД (региональным префектам МВД).

 Главное управление контрразведки и безопасности
 Главное контрольное управление
 Административное управление
 Оперативно-техническое управление
 Региональные управления

Региональные управления 
Помимо Главного парижского управления, ГУВБ МВД имеет 6 региональных управлений:
 управление безопасности МВД по г. Лилль
 управление безопасности МВД по г. Ренн
 управление безопасности МВД по г. Мец
 управление безопасности МВД по г. Бордо
 управление безопасности МВД по г. Марсель
 управление безопасности МВД по г. Лион

Оперативный центр контрразведки 
В 2007 г. основные подразделения ГУВБ МВД передислоцированы в новый комплекс МВД в пригороде Парижа, н.п. Леваллуа-Перре (столичный округ Иль-де-Франс), где построен Главный контрразведывательный центр ГУВБ, соответствующий современным требованиям безопасности, в том числе по хранению и охране оперативных материалов и архивов.

Штат ГУВБ МВД в 2009 г. насчитывал более 3 тыс. военнослужащих и гражданских вольнонаемных сотрудников, большинство которых ранее работало в Надзорном управлении МВД, и некоторого количества бывших сотрудников Центрального управления общей безопасности. В аппарате ГУВБ на территории н. п. Леваллуа-Перре работает свыше полутора тысяч сотрудников, и ещё около полутора тысяч офицеров контрразведки распределены по региональным управлениям ГУВБ МВД. К 2012 г. штаты основных подразделений контрразведки были сокращены до 2900 сотрудников.

Розыскные подразделения 
ГУВБ МВД имеет в своём составе оперативно-розыскную группу (18 офицеров контрразведки МВД), в задачи которой входит осуществление задержаний, обысков и других оперативных мероприятий.

Кадровая политика 
Деятельность ГУВБ МВД Франции, согласно французскому законодательству. является предметом, подпадающим под закон об охране государственной тайны.

Приём на госслужбу в составе ГУВБ МВД осуществляется после строгого отбора, все кандидаты проходят проверку службой внутренней безопасности, включая доскональную проверку их прошлого. В ГУВБ МВД имеется совершенно секретная база данных под названием  (Centralisation du Renseignement Intérieur pour la Sécurité du Territoire et des Intérêts NAtionaux), в которой, помимо персональных данных сотрудников ГУВБ, содержится информация об членах их семьей и их связях.

На основании Закона о национальной безопасности, данные этой базы данных не подлежат передаче на рассмотрение в  (CNIL).

Примечания

Литература 
 Olivia Recasens, Didier Hassoux et Christophe Labbé, L’espion du président : Au cœur de la police politique de Sarkozy, Paris, Robert Laffont, 2012 (ISBN 978-2-221-12983-8)
 Попов А.С. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ: «ПОЛИТИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАНЦУЗСКОЙ СПЕЦСЛУЖБЫ // Общество: политика, экономика, право. 2017 г.

Ссылки 
 Direction générale de la Sécurité intérieure

Спецслужбы Франции